Porsche Supercup 2013, oficjalnie 2013 Porsche Mobil 1 Supercup – dwudziesty pierwszy sezon Porsche Supercup, który rozpoczął się 12 maja na torze Circuit de Catalunya w Hiszpanii a zakończył 3 listopada na torze Yas Marina Circuit w Abu Zabi po dziewięciu wyścigach. W serii stosowany był nowy samochód wyścigowy Porsche 911 GT3 Cup. Mistrzem w klasyfikacji kierowców został Duńczyk Nicki Thiim, a wśród zespołów - niemiecka ekipa Attempto Racing.

Lista startowa 
R = Klasyfikowani w klasyfikacji Debiutantów

Kalendarz wyścigów 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja zespołów

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Porsche Supercup
2013 w sportach motorowych